Франция принимала участие во всех Олимпийских играх современности, хотя участие Франции на Олимпиаде в Сент-Луисе в 1904 году, ставится под сомнение, из-за Альберта Кори, чьи медали были записаны, как на счёт Франции, так и на счёт команды США. 

Самый титулованный француз в истории Олимпийских игр — биатлонист Мартен Фуркад, выигравший в сумме 5 золотых медалей на Играх 2010, 2014 и 2018 годов.

Франция была хозяйкой Олимпийских игр 5 раз:

 Летние Олимпийские игры 1900 — Париж
 Зимние Олимпийские игры 1924 — Шамони-Мон-Блан
 Летние Олимпийские игры 1924 — Париж
 Зимние Олимпийские игры 1968 — Гренобль
 Зимние Олимпийские игры 1992 — Альбервиль
 В 2024 году Париж вновь примет Олимпийские игры

Олимпийский комитет Франции был образован в 1894 году.

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по летним видам спорта

Медали по зимних видам спорта

Французские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград 

Ещё 15 французов завоевали по три золотые медали.

См. также 
 Список знаменосцев Франции на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на Sports-reference.com
 Франция на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Франции